Władysław Samuel Zawadzki – chorąży pomorski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Władysław Zawadzki (1824–1891) – polski pisarz
 Władysław Marian Zawadzki (1885-1939) – polski ekonomista, minister Skarbu II Rzeczypospolitej, członek Rady Stanu w 1918 roku
 Władysław Zawadzki (1911–1996) – polski wioślarz